Журавичи — название населённых пунктов:
 
 Журавичи — агрогородок в Рогачёвском районе Гомельской области Белоруссии.
 Журавичи — село в Киверцовском районе Волынской области Украины.